Bill Cunningham (modefotograaf) (1929-2016), Amerikaanse fotograaf 
 Bill Cunningham (radio) (1947), Amerikaanse radio presentator

Zie ook 
 William Cunningham (doorverwijspagina)